Орловский сельсовет

Российская Федерация 
Орловский сельсовет — административно-территориальная единица и / или муниципальное образование (сельское поселение) в России.

Амурская область 

 Орловский сельсовет Константиновского района

Архангельская область 

 Орловский сельсовет Устьянского района

Башкортостан 

 Орловский сельсовет Архангельского района
 Орловский сельсовет Благовещенского района
 Орловский сельсовет Янаульского района

Белгородская область 

 Орловский сельсовет Грайворонского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Волгоградская область 

 Орловский сельсовет Городищенского района

Вологодская область 

 Орловский сельсовет Великоустюгского района

Воронежская область 

Упразднены в 2006 году с преобразованием в сельские поселения.

 Орловский сельсовет Новоусманского района
 Орловский сельсовет Таловского района

Кемеровская область 

 Орловский сельсовет Новокузнецкого района (упразднён в 2007 году с преобразованием сельсоветов в сельские территории)

Красноярский край 

 Орловский сельсовет Бирилюсского района
 Орловский сельсовет Дзержинского района

Новосибирская область 

 Орловский сельсовет Кыштовского района
 Орловский сельсовет Татарского района
 Орловский сельсовет Убинского района

Омская область 

В 2001 году преобразованы в сельские округа.

 Орловский сельсовет Калачинского района
 Орловский сельсовет Марьяновского района
 Орловский сельсовет Тарского района

Пензенская область 

 Орловский сельсовет Наровчатского района

Ростовская область 

Упразднены в 2005 году с преобразованием в сельские поселения.

 Орловский сельсовет Милютинского района
 Орловский сельсовет Орловского района

Рязанская область 

 Орловский сельсовет Пронского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Самарская область 

 Орловский сельсовет Кошкинского района (преобразован в 1990-х в волость)

Сахалинская область 

 Орловский сельсовет Углегорского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Ставропольский край 

 Орловский сельсовет Будённовского района (упразднён в 2020 году)
 Орловский сельсовет Кировского района (упразднён в 2017 году)

Тамбовская область 

 Орловский сельсовет Тамбовского района

Тверская область 

Упразднены в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа.

 Орловский сельсовет Зубцовского района
 Орловский сельсовет Старицкого района

Томская область 

 Орловский сельсовет Верхнекетского района (упразднён в 2000-х)

Украина 

Орловский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Винницкая область 
 Орловский сельский совет Тепликского района

Днепропетровская область 
 Орловский сельский совет Покровского района

Донецкая область 
 Орловский сельский совет Ясиноватского района

Запорожская область 
 Орловский сельский совет Приморского района

Одесская область 
 Орловский сельский совет Ренийского района

Сумская область 
 Орловский сельский совет Ямпольского района

Херсонская область 
 Орловский сельский совет Высокопольского района

Черниговская область 
 Орловский сельский совет Куликовского района
 Орловский сельский совет Новгород-Северского района

Крым

Автономная Республика Крым, Украина 
 Орловский сельский совет Красноперекопского района (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Орловское сельское поселение)